Мальтийская Премьер Лига 2014/2015 () — 100-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Чемпионский титул защищает ФК Валлетта.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Первая фаза

Потуровая турнирная таблица

Второй этап 
Во втором этапе участвуют все 12 команд. Они играют друг с другом один раз на своём поле или на поле соперника. Очки, набранные на 1-м этапе делятся на 2; если команда набрала нечётное количество очков, то результат округляется в большую сторону.

Потуровая турнирная таблица 

Клубы Пьета Хотспурс (11-е место) и Зеббудж Рейнджерс (12-е место) покидают Премьер-лигу. В сезоне 2015/2016 их заменят клубы Пемброк (1-е место в Первом дивизионе) и Сент-Эндрюс (2-е место в Первом дивизионе).

Клубы Моста (10-е место) и Гзира Юнайтед (3-е место в Первом дивизионе) сыграли стыковой матч за право быть представленным в Премьер-лиге 2015/2016.

Клуб Моста продолжит выступления в Премьер-лиге в сезоне 2015/16.

Еврокубковая квота Мальты в сезоне 2015/2016 

Поскольку Кубок Мальты в 2015 году выиграла команда Биркиркара, победившая в финальном матче Хибернианс со счётом 2:0, то в Лиге Европы будет представлен клуб Бальцан Ювс, занявший в чемпионате 4-е место.

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Мальты на soccerway.com

2014/2015
Мальта
2014 год на Мальте
2015 год на Мальте
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году